Zemlicka oder Žemlička ist der Familienname folgender Personen:

 František Žemlička (1867–1945), tschechischer Politiker
 František Žemlička (Bildhauer) (1891–1970), tschechischer Bildhauer
 Josef Žemlička (* 1946), tschechischer Historiker
 Milan Žemlička (* 1996), tschechischer Biathlet
 Richard Žemlička (* 1964), tschechischer Eishockeyspieler